De Engelsman Edgar Chadwick was in 1908 de eerste trainer van Sparta Rotterdam. In 1959 werd de club voor de enige keer in zijn bestaan landskampioen in het betaalde voetbal onder trainer Denis Neville, die wel 8 jaar trainer was van de Kasteelclub. Jarenlang was Sparta, naast de topclubs AFC Ajax, Feyenoord en PSV, de enige club die altijd in de eredivisie speelde. In 2002 degradeerde de club voor het eerst in haar bestaan onder oud-bondscoach Frank Rijkaard. In 2005 keerde de club onder interim-trainer Adri van Tiggelen terug in de eredivisie, om vijf jaar later onder Aad de Mos weer te degraderen. In 2016 loodste Alex Pastoor de club, via het kampioenschap van de eerste divisie, terug in de eredivisie. Onder Dick Advocaat degradeerde Sparta in 2018, om een jaar later onder Henk Fraser weer terug te promoveren.

Sparta Rotterdam
Sparta Rotterdam
Trainers